Sacrificios puede referirse a:

 sacrificio, palabra de la que es plural; o
 la Isla de Sacrificios.